Johann von Buol-Schauenstein ist der Name folgender Personen:

* Johann Anton von Buol-Schauenstein (1710–1771), Schweizer Adliger, Herr zu Reichenau und Tamins
 Johann Baptist von Buol-Schauenstein (1729–1797), österreichischer Diplomat und Domherr 
 Johann Rudolf von Buol-Schauenstein (1763–1834), österreichischer Diplomat und Politiker